Andegawenia (Anjou) – kraina historyczna w zachodniej Francji.
 Andegawenowie (d'Anjou) – dynastia, z której wywodzili się władcy kilku krajów Europy.
 Anjou – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Isère.
 Wyspy Anjou – duże wyspy w Arktyce rosyjskiej.

 Anjou – dzielnica kanadyjskiego miasta Montrealu, położonego w prowincji Quebec, w regionie Montreal.
 Anjou – nieznany z imienia strzelec, który wziął udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900.